Кипр может означать:

 Кипр — третий по величине остров Средиземного моря, а также расположенные на нём территории.

 Современные территории
 Республика Кипр — государство, расположенное на Кипре и близлежащих островах и де-факто контролирующее лишь 60 % его территории.
 Турецкая Республика Северного Кипра — частично признанное государство, занимающее северную треть острова Кипр.

 Акротири и Декелия — заморская территория Великобритании на острове Кипр.

 Исторические территории
 доисторический Кипр
 Кипр — провинция Римской империи.
 Кипрское королевство — королевство времён Крестовых походов.
 Венецианский Кипр — остров в период 1489—1571 гг. под властью Венецианской республики.
 Османский Кипр — остров под властью Османской империи. После подписания Кипрской конвенции в 1878 году остров фактически контролировала Британская империя.
 Британский Кипр — остров под властью Британской империи.

См. также 
 Кипрский конфликт — территориальный конфликт между греко-киприотами и турко-киприотами на Кипре.